Explorers (englisch für [die] Forscher) steht für:

 Explorers – Ein phantastisches Abenteuer, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1985
 Explorers Cove, Bucht im Viktorialand, Antarktika
 Explorers Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika